Ammaloqisaakasik bezeichnet:
 Ammaloqisaakasik (Insel, Nuuk, nordwestlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ammaloqisaakasik (Insel, Nuuk, südöstlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland